Ольхи — название населённых пунктов.

Россия 
 Ольхи — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ольхи — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ольхи — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ольхи — село в Юхновском районе Калужской области.
 Ольхи — село в Ухоловском районе Рязанской области.
 Ольхи — село в Шацком районе Рязанской области.
 Ольхи — деревня в Плавском районе Тульской области.

Украина 
 Ольхи — село в Золотоношском районе Черкасской области .